Буланка — гидроним:
 Буланка — река в Челябинской области, протекает по территории Саткинского и Катав-Ивановского районов, правый приток Юрюзани.
 Буланка — река в Республике Бурятия, протекает по территории Тарбагатайского района, правый приток Куналейки.
 Буланка — река в Красноярском крае, протекает по территории Манского района, правый приток Маны.
 Буланка — река в Красноярском крае, протекает по территории Каратузского района, правый приток Кебежа.